Bogue ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bogue (Kalifornien), im Sutter County
 Bogue (Kansas), im Graham County
 Bogue (North Carolina), im Carteret County
 Bogue View Shores, im Carteret County, North Carolina

Personen:
 Allan G. Bogue (1921–2016), US-amerikanischer Historiker
 Glenn Bogue (* 1955), kanadischer Leichtathlet
 Robert T. Bogue (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher 

Sonstiges:
 USS Bogue (CVE-9), ehemaligen Geleitträger der US Navy
 Bogue Branch, Fließgewässer im Franklin County, Vermont
 Bogue Brook, Fließgewässer im New London County, Connecticut
 Bogue Cheely, Fließgewässer im Jones County, Mississippi
 Bogue Culley, Fließgewässer im Chickasaw County, Mississippi
 Bogue Ealiah, Fließgewässer im Jasper County, Mississippi
 Bogue Falaya, Fließgewässer im St. Tammany Parish, Louisiana
 Bogue Falema Creek, Fließgewässer im Newton County, Mississippi
 Bogue Hasty, Fließgewässer im Bolivar County, Mississippi
 Bogue Homa, Fließgewässer im Hancock County, Mississippi
 Bogue Kentawka, Fließgewässer im Neshoba County, Mississippi
 Bogue Lusa Creek, Fließgewässer im Washington Parish, Louisiana
 Bogue Phalia, Fließgewässer im Washington County, Mississippi
 Bogue Statinea, Fließgewässer im Lauderdale County, Mississippi

Siehe auch:
 Bogues